bacc., ou bacc, ou BACC, peut faire référence à :

 l'abréviation - au Québec - du mot baccalauréat (diplôme universitaire, équivalent à la licence en Europe). Par exemple : bacc ès Arts ;
 l'abréviation - rare - du mot baccalauréat (habituellement abrégé en bac) ;
 le code banque BIC de Oney Bank, banque française ;
 Beijing Aerospace Command and Control Center (BACCC, ou BACC), le Centre de contrôle et de commandement aérospatial de Pékin, en Chine.